Джахид Афраил оглы Гусейнли (; род. 29 февраля 1996, Баку, Азербайджан) известный как JONY — российский певец и автор песен. Победитель второго сезона шоу «Маска» (2021) на НТВ.

Биография

Ранний период 
Джахид родился 29 февраля 1996 года в Баку. По национальности — азербайджанец. В возрасте 4 лет переехал с семьёй в Москву. В 6 лет пошёл в 1925-ю гимназию в Новокосино. В первом классе начал петь в школьном хоре и впечатлил учителей своим вокалом. А уже в девятом классе будущий певец понял, что хочет всерьёз связать свою жизнь с музыкой.

Тем не менее, отец Джони не поддержал решение сына, поскольку хотел, чтобы тот пошёл по его стопам и стал бизнесменом. Поэтому после окончания школы Джони поступил в Государственный университет управления на факультет международного бизнеса. Правда, по словам самого артиста, учился там без особого энтузиазма.

После окончания магистратуры Джони понял, что хочет профессионально заниматься музыкой и попросил отца дать ему шанс попробовать себя в этом:

 «Мне было 22 года, когда я попросил своего отца дать мне шанс попробовать себя в деле, которое мне нравится. Работать у своего отца, который директор компании — самый легкий способ, но он меня не устраивал и не удовлетворял моих амбиций.
Я только добавил при этом, что, если у меня что-то не получится, я вернусь и продолжу бизнес. Но в глубине души я знал, что не смогу прийти к отцу с опущенной головой и признать свое поражение, — какой я после этого мужчина?".

Начало музыкальной карьеры 
Ещё во время учёбы в университете Джони начал записывать различные кавер-версии популярных песен и публиковать их в в своём профиле в Instagram. Вскоре молодого певца заметил Эльман Зейналов (El'man). Он пригласил Джони в свою команду RAAVA Music.

Джони начал работать над собственными песнями и через некоторое время выпустил пять композиций — «Пустой стакан», «Френдзона», «Звезда», «Аллея» и «Без тебя я не я» (совместно с HammAli & Navai). Клип, снятый для песни «Аллея», получил больше 100 миллионов просмотров на Youtube и принёс артисту известность за пределами Интернета.

В сентябре 2019 года Джони выпустил песню «Комета», которая вскоре возглавила чарт в Apple Music и стала «визитной карточкой» певца.

В 2020 году вышел альбом «Небесные розы». Наиболее успешными стали четыре композиции: «Ты беспощадна», «Мир сошёл с ума», «Ты пари» и «За окном дожди».

В 2021 году покинул RAAVA Music и решил заняться сольной карьерой. В этом же году принял участие во втором сезоне шоу «Маска» на НТВ в образе Крокодила и одержал в нём победу.

2 декабря 2022 года вышел альбом «Не Ищите Во Мне Жанры» куда вошло 15 композиций, 5 из которых - совместные треки с таким исполнителями как HammAli, Navai, ANNA ASTI, TLK и Эрика Лундмоен. Также в альбом вошли хиты «Титры», «Никак».

Псевдоним артиста 
В детстве Джахиду очень нравился мультфильм «Джони Браво», поэтому мама в шутку стала называть его Джони. Позже певец стал представляться так в школе, когда одноклассники не могли запомнить его имя.«Я привык к имени „Джони“, меня так даже мама называет с трёх лет. Меня называют по имени только бабушка с дедушкой в Азербайджане. А родители и друзья — почти никогда. Чаще всего „Джони“, „Джо“».

Дискография 
Певец выпускает преимущественно хит-синглы, тем не менее, выпустил 3 коротких цифровых альбома. По состоянию на второе декабря 2022, Джони выпустил 30 сольных треков, 19 совместных и 2 ремикса.

Сольные треки

Совместные треки

Ремиксы

Видеоклипы

Фильмография

Рецензии, сертификации и награды 

 Платиновые диски Zhara Music

 Премии и номинации

Позиции в чартах

Альбомы

Локальные чарты

Заметки 

 В песне «Комета» Jony упоминает стихотворение Пушкина «Зимний вечер».

Примечания 

Певцы и певицы Азербайджана
Исполнители Atlantic Records Russia